

Броди-Мале — село в гміні Щебрешин Замойського повіту Люблінського воєводства
 Броди-Мале — село в гміні Мала Весь Плоцького повіту Мазовецького воєводства